Ženská dvouhra Guangzhou International Women's Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do singlové soutěže kantonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla druhá nasazená Číňanka Wang Čchiang, kterou v úvodím kole vyřadila krajanka Pcheng Šuaj.

Vítězkou se stala 20letá, třetí nasazená Američanka Sofia Keninová, jež ve finále zdolala 35letou Australanku startující na divokou kartu Samanthu Stosurovou po třísetovém průběhu 6–7, 6–4 a 6–2. Poměr vzájemných zápasů Keninová proti 129. hráče žebříčku snížila na 1–2. V probíhající sezóně si jako třetí tenistka připsala třetí turnajové vítězství, když navázala na triumfy z Hobart International a Mallorca Open. Trofej zároveň představovala třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, 17. místo žebříčku WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2019
WTA Tour 2019